Японский мохнаторукий краб, или мохнаторукий пресноводный краб () — вид крабов, встречается от Амурского лимана и речек северо-восточной части Сахалина до Сянгана (Гонконг) и Тайваня.

Питается различными мелкими моллюсками, а также погибшей рыбой. Во время кормовых миграций он может поднимается вверх по рекам до 50 км.

Ширина панциря до 6 см. В зависимости от условий среды обитания живёт от 1 года до 4 лет.

См. также 
 Четырёхугольный волосатый краб
 Пятиугольный волосатый краб

Примечания

Ссылки 
 http://www.sakhalin.ru:8001/boomerang/sea/tbesprak6.htm

Grapsoidea
Животные, описанные в 1835 году
Ракообразные Азии